О́русъя́рви (, ) — деревня в Питкярантском районе Карелии. Административно входит в Салминское сельское поселение.

Общие сведения 

Деревня расположена в Питкярантском районе в 33 км юго-восточнее Питкяранты на южном берегу озера Понколанъярви.

История 
В XVI веке выходцами с Валаама был основан монастырь, просуществовавший до 1612 года.

В 1910 году была построена деревянная православная церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

Население

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Питкярантского района